Le championnat du monde de snooker 1993 a lieu du 16 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (35) 

 144 Steve Davis
 139, 122, 101 Nigel Bond
 138, 106 Steve James
 136, 129, 128, 126, 124, 123, 113, 110 Stephen Hendry
 133 Terry Griffiths
 124, 108, 100, 100 Neal Foulds
 122, 102 John Parrott
 121 Martin Clark
 112 Alan McManus
 110, 104, 104, 103 James Wattana
 108, 105, 104 Jimmy White
 108, 104 Willie Thorne
 105 Peter Ebdon
 104, 101 Gary Wilkinson

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1993
Snooker
Snooker 1993
Sport en Angleterre en 1993
Snooker en 1993
Sport en avril 1993
Sport en mai 1993